un automòbil de càrrega, segons la legisació d'alguns països;
 un automòbil petit, especialment del segment A o del segment B.
Pàgines de desambiguació